Elnora kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Elnora, Alberta, ort,

USA 

 Elnora (ort i USA), Indiana, Daviess County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar